Rajapolah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rajapolah, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Rajapolah, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar